H09 – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Antelope Hills Observatory, di Bennett (Colorado)